Rosolinesi – abitanti di Rosolina
Rosolinesi – abitanti di Rosolini